Le détroit d'Hinlopen, en norvégien  ou , est un détroit de l'océan Arctique séparant les îles norvégiennes de Spitzberg et de Nordaustlandet dans l'archipel du Svalbard. Il est large de 10 à 60 kilomètres environ pour une longueur de 150 kilomètres. Il tire son nom du Néerlandais Thijmen Jacobsz Hinlopen, marchand, chasseur à la baleine et négociant en fourrures.

Détroit au Svalbard